Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 560 dans le monde :
 Route 560 en Alberta, au Canada
 Route 560 au Nouveau-Brunswick, au Canada
 Route régionale 560 en Finlande
 Route nationale 560 en France